

Пеховиці — місто в Єленьогурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Пеховиці — село в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства